

Persone 
Aleksandr Stanislavovič Rudenko – calciatore russo nato nel 1993.
Aleksandr Aleksandrovič Rudenko – calciatore russo nato nel 1999.